Il doppio del torneo di tennis U.S. Pro Indoor 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Kelly Evernden e Johan Kriek che hanno battuto in finale Kevin Curren e Danie Visser 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Ken Flach /  Jim Pugh (secondo turno)
 Paul Annacone /  John Fitzgerald (secondo turno)
 Scott Davis /  Gary Donnelly (secondo turno)
 Sherwood Stewart /  Blaine Willenborg (quarti di finale)

 Andy Kohlberg /  Robert Van't Hof (semifinali)
 Marty Davis /  Tim Pawsat (secondo turno)
 Kelly Evernden /  Johan Kriek (Campioni)
 Carl Limberger /  Mark Woodforde (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Indoor 1988